Waldhaus Drei Buchen heißen:

Waldhaus Drei Buchen (Ramberg), Wanderhütte der Ortsgruppe Ramberg des Pfälzerwaldvereins
Waldhaus Drei Buchen (Lemberg), Wanderhütte der Ortsgruppe Pirmasens 05 des Pfälzerwaldvereins